Françoise Dürr e Ann Jones hanno battuto in finale Margaret Court e Nancy Richey 6-0, 4-6, 7-5.

Teste di serie

 Margaret Court /  Nancy Richey (finale)
 Rosie Casals /  Billie Jean King (quarti di finale)
 Françoise Dürr /  Ann Jones (Campioni)
 Karen Krantzcke /  Kerry Reid (semifinali)

 Peaches Bartkowicz /  Julie Heldman (quarti di finale)
 Lesley Bowrey /  Virginia Wade (quarti di finale)
 Gail Benedetti /  Rosie Darmon (semifinali)
 Laura Rossouw /  Patricia Walkden (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1969